Грэм Мактавиш (, род. , Глазго, Шотландия) — шотландский . Наиболее известен по роли гнома Двалина в трилогии Питера Джексона «Хоббит».

Биография 
Родился в Глазго в семье Алека и Эллен МакТавишей. Когда Грэм был ещё ребёнком семья переехала из Глазго. Жил в Канаде, Англии, Шотландии, потом осел в Новой Зеландии.

Актёрскую карьеру начинал в театре «Dundee Rep Theatre» (Данди, Шотландия).

Актёр играл незначительные роли, наиболее известная была в фильме «Рэмбо IV». Чуть менее известные в «Король Артур» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни».

Был утверждён на роль Двалина в трилогии «Хоббит». Фильмы были сняты по знаменитой книге Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит или туда и обратно». Премьера первой части состоялась в 2012 году, второй части — в 2013-м, третьей — в 2014-м.

В 2014 году получил предложение о съёмках в телесериале «Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон.

Личная жизнь

Женился на Гаранс Дорэ, иллюстраторе и производителе собственной линии уходовой косметики.

Фильмография

Актёр озвучивания 
Кроме работы в кино и на телевидении Грэм занимался озвучиванием персонажей множества игр, среди которых «Call of Duty: Modern Warfare 2» и «Call of Duty: Modern Warfare 3», «Call of Duty: Black Ops», «The Saboteur», «Star Wars: The Old Republic» и прочие.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры Великобритании